Le Championnat du Portugal de football 1957-1958 est la  de la compétition qui voit le sacre du Sporting Portugal.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1957-58 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal